Первый дивизион Мальты 1930/1931 () — 20-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1930/1931
Мальта
Мальта
1930 год на Мальте
1931 год на Мальте